Wahlkreis 138 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 138
 Landtagswahlkreis 138